Princess Victoria ist der Name folgender Schiffe:

 Princess Victoria (Schiff, 1890), ein britischer Seitenraddampfer 
 Princess Victoria (Schiff, 1903), ein kanadischer Passagierdampfer 
 Princess Victoria (Schiff, 1939), ein britisches Minenschiff und ehemaliges Fährschiff, 1940 gesunken
 Princess Victoria (Schiff, 1946), ein britisches Fährschiff, 1953 gesunken